«Данвичский ужас» () — американский фильм ужасов режиссёра Ли Скотта, снятый в 2008 году специально для телевидения и показанный в 2009 году на канале Syfy Universal. Фильм основан на одноимённом произведении Говарда Филлипса Лавкрафта.

Сюжет 
В отдалённом месте Луизианы у тридцатипятилетней одинокой женщины Лавинии Уитли рождается двойня — мальчик Уилмор и кровожадный монстр. 

Спустя десять лет доктор Генри Армитейдж и его помощница профессор Фэй Морган участвуют в изгнании демона из молодой девушки Кейтлин, ставшей одержимой сразу после переезда её семьёй в купленный дом. В тайнике дома они находят древнюю магическую пирамиду. Они относят её старому другу Армитейджа и бывшему возлюбленному Морган профессору Уолтеру Райсу, преподающему религиоведение в колледже, и просят его помочь им в поисках и переводе Некрономикона. Армитейдж предупреждает его, что открыты врата в иной мир и если не поторопиться и не закрыть их, в наш мир вскоре войдут Древние и уничтожат человечество. Райс — убеждённый рационалист — не верит в эти сказки, но соглашается помочь и отправляется на поиски книги вместе с Фэй.

Тем временем Уилмор Уитли, чьё развитие проходит стремительно, и в свои десять лет он похож на мужчину среднего возраста, похищает неосторожных путников и скармливает их своему брату, чтобы тот стал достаточно силён для держания врат для прихода Древних. После кормёжки монстра он также отправляется на поиски оригинала Некрономикона, так как лишь в оригинале есть страница с заклинанием, необходимым для открытия и закрытия врат.

Актёры

Интересные факты 
 Дин Стоквелл, сыгравший в фильме доктора Генри Армитажа уже снимался в экранизации рассказа 1970 года, где сыграл Уилбура Уэйтли.
 Джеффри Комбс, сыгравший Уилбура Уэйтли, неоднократно снимался в фильмах по произведениям Лавкрафта.
 На раннем этапе съёмок рабочим названием фильма было H. P. Lovecraft's the Darkest Evil.

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов 2009 года
Экранизации произведений Говарда Филлипса Лавкрафта
Фильмы США 2009 года